Борис Колпако́в:
 Колпаков, Борис Александрович (1917—1990) — советский актёр театра, народный артист РСФСР.
 Колпаков, Борис Тимофеевич (1903—1973) — советский государственный и политический деятель.